María Dorotea  Luisa Guillermina Carolina de Wurtemberg (en alemán: Maria Dorothea Luise Wilhelmine Caroline von Württemberg; Pokój, Silesia, 1 de noviembre de 1797-Buda, 30 de marzo de 1855) fue una princesa de Wurtemberg por nacimiento, y por matrimonio fue archiduquesa de Austria y palatina de Hungría.

Biografía

Juventud y educación 
María Dorotea fue la mayor de los cinco hijos del duque Luis de Wurtemberg, y su segunda esposa, la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg, hija del príncipe Carlos Cristián de Nassau-Weilburg y la princesa Carolina de Orange-Nassau. Sus abuelos paternos eran duque Federico II Eugenio de Wurtemberg y la sobrina del rey de Prusia, Federico II el Grande, la princesa Federica de Brandeburgo-Schwedt.

La princesa de Wurtemberg disfrutó de una educación selecta e integral. Fue una estudiante muy talentosa, aprendiendo los idiomas bíblicos para poder leer el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego antiguo. De esta manera, con la influencia de su madre, María Dorotea atestiguaba un considerable interés teológico, disfrutando de la visita de eminentes eruditos y teólogos de humanidades, interesándose en sus tertulias y debates. El padre del pietismo suabo, Johann Albrecht Bengel (1687-1752), dará forma a sus ideas religiosas a lo largo de su vida y su "piedad de Wurtemberg" no la abandonará hasta su muerte. La visión cristocéntrica del mundo y el trabajo benevolente de su madre dieron forma a toda su vida futura. Por otra parte, la joven princesa mostró un gran talento musical. Esto fue promovido y moldeado por el compositor Carl Maria von Weber, quien era secretario privado del duque Luis y también su profesor particular. Antes de su matrimonio, ya había madurado hasta convertirse en una mujer muy educada, que también enriqueció su conocimiento leyendo en inglés y francés.

Matrimonio y descendencia 
El 23 de agosto de 1819, María Dorotea se casó en Kirchheim con el archiduque José Antonio de Austria, palatino de Hungría, 21 años mayor y viudo dos veces, el séptimo hijo del emperador Leopoldo II de la Casa de Habsburgo-Lorena, y de María Luisa de Borbón, infanta de España. La ceremonia ecuménica, por entonces inusual, tuvo lugar en Burgschloss, dirigida por el obispo católico Johann Baptist von Keller (1774-1845), y el capellán ducal evangélico luterano, el prelado August Heinrich d'Autel (1779-1835). El matrimonio produjo cinco hijos:

 Francisca María Isabel (1820).
 Alejandro (1825-1837). 
 Isabel Francisca (1831-1903); casada con:  
en 1847 con el archiduque Fernando Carlos de Austria-Este (1821-1849). 
en 1854 con el archiduque Carlos Fernando de Austria-Teschen (1818-1874). 
 José Carlos (1833-1905), casado en 1864 con la princesa Clotilde de Sajonia-Coburgo-Gotha. 
 María Enriqueta (1836-1902), casada con el rey Leopoldo II de Bélgica.

Las dos primeras esposas del archiduque José Antonio fueron, primero la gran duquesa rusa Alejandra Pávlovna, y luego la princesa Herminia de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym; ambas habían muerto durante el parto. El archiduque encontró en María Dorotea, prima de su segunda esposa, una madrastra que cuidara a los hijos de ésta, y ella misma dio a luz otros cinco hijos. El hecho de que el palatino se casara con tres mujeres no católicas fue un duro golpe para la conservadora familia de los Habsburgo, aunque su hermano, Carlos, también se había casado con una princesa luterana, Enriqueta de Nassau-Weilburg, que es el único miembro protestante de los Habsburgo que está enterrada en la Cripta Imperial de Viena.

La inclinación del palatino hacia las novias no católicas había alimentado los chascarrillos, diciéndose que en caso de una nueva viudez se casaría con una judía. Esta "preocupación" es una indicación del antisemitismo de la época, del que la palatina se desentendió claramente por su interés en el judaísmo.

Hungría 

La familia del archiduque residía en el castillo de Buda. Por la posición del palatino, su esposa también desempeñaba un papel muy importante. Poco después de que la pareja de recién casados llegara a Buda, en octubre de 1819, a los palatinos se les asignaron inmediatamente deberes de representación. Conoció a su nuevo entorno y las salas institucionales de su nuevo hogar. En todas partes fue bien recibida como la "nueva" palatina. Sin embargo, María Dorotea no hablaba húngaro, en lo cual fue instruida por Johann Ludwig von Schedius, profesor de la universidad y líder de la iglesia luterana de Pest. La talentosa palatina aprendió rápida y fácilmente el idioma de su nuevo hogar. Debido a sus creencias pietistas, comenzó sus labores caritativa, brindando asistencia a una gran variedad de instituciones, estableció fundaciones caritativas y se convirtió en mecenas de la Asociación de Mujeres Caritativas. Estaba particularmente interesada en la educación popular, por lo que participó en la promoción de escuelas en Levoča, Bratislava y Pest, realizando otras notables donaciones en otras partes de Hungría.

Otorgó especial apoyo a los luteranos, como a las congregaciones protestantes de Pest y Bratislava, donde residía durante bastante tiempo como compañera de su esposo durante las reuniones del Parlamento provincial húngaro. La palatina asistía regularmente a los servicios en la Gran Iglesia Alemana en el convento de monjas de Bratislava y apoyó a la comunidad con generosas donaciones. De los predicadores de la comunidad, ella prefería en particular a Wilhelm Josef Jarius, ya que era básicamente un proclamador del 'viejo Evangelio', que se acercaba mucho a la concepción de la fe de María Dorotea. En los anales de la congregación de Bratislava, a María Dorotea se la considera "una entusiasta benefactora del protestantismo en Hungría". Como agradecimiento, la comunidad de Bratislava le ofreció en la iglesia un magnífico asiento honorario.

María Dorotea también se interesó en la literatura hebrea y creía en el regreso de los judíos a Tierra Santa. Fue amiga del rabino Lazar Horowitz y en 1851 hizo revertir las peticiones de expulsión de cientos de familias judías en Viena.

En la primavera de 1832, los palatinos regresaron nuevamente en Bratislava para la apertura del Parlamento húngaro. Durante un servicio, escuchó predicar al joven y educado pastor Georg Bauhofer. María Dorotea estaba tan entusiasmada con el sermón que le envió un espléndido libro de regalo. Para ambos fue el comienzo de una relación íntima y duradera que benefició no solo a la Iglesia evangélica húngara sino a todo el protestantismo húngaro. Bauhofer fue invitado repetidamente al castillo de Buda para tertulias religiosas. En estas conversaciones, la palatina anunció su intención de que la comunidad todavía muy pequeña en la ciudad se volviera independiente; en 1844, el número de evangélicos en Buda era de tan solo 402 almas. María Dorotea deseaba que Bauhofer fuera designado como el primer predicador de esta iglesia y al mismo tiempo ocupara el cargo de capellán de la corte en el castillo de Buda. Ella subrayó este deseo con una generosa donación de 20.000 florines. Esto fue seguido por años de negociaciones con los líderes de la iglesia que finalmente se coronarían con éxito. Bauhofer se mudó a Buda con su familia y pudo celebrar su sermón inaugural el 20 de octubre de 1844 en Ofener Burgberg.

En 1846, con la ayuda del palatino, fue posible adquirir un terreno para la construcción de la primera iglesia protestante en Buda (en la Plaza de San Jorge), con una escuela y una rectoría. Se construyó en estilo Imperio y fue utilizado por la pequeña comunidad protestante inicialmente alemana de Budapest durante 50 años. En 1896, la comunidad se trasladó a su sede actual, el templo evangélico de Budapest, construido en 1896 en estilo neobarroco, junto a la Puerta de Viena (Bécsi kapu tér).

A causa de su fe, María Dorotea permaneció alejada de la familia imperial en Viena o de sus miembros en Hungría. Sin embargo, para los protestantes húngaros, la princesa era un regalo del cielo. En 1819, la archiduquesa María Dorotea introdujo el árbol de Navidad en Hungría, que durante mucho tiempo llevó el nombre Dorotheenbaum.

Viudez 

Tras la muerte de su esposo, en 1847, tuvo que abandonar Hungría con sus hijos y se le retiró la educación de su hijo, José Carlos. Su deseo de permanecer en Hungría, le fue negado por su sobrino, el emperador Fernando I, en contra de lo acordado en el contrato de matrimonio, siendo obligada a residir en Viena, en el palacio Augarten, probablemente también por su fe protestante. Sin embargo mantuvo constante correspondencia con sus confidentes húngaros, especialmente con Bauhofer y con el primer pastor de la comunidad húngara de Pest, Joseph Székács (1809-1876). También llegó a visitar Budapest de incógnito y asistió a las celebraciones por la inauguración de la nueva iglesia evangélica de Buda.

En sus últimos años de vida, María Dorotea abandonó la vida pública y se dedicó a su numerosa familia. Había dado a luz a cinco hijos, de los que tres llegaron a la edad adulta. Después de que fuera a visitar a su hija Isabel en 1855, cayó enferma y falleció repentina e inesperadamente el 30 de marzo, como resultado de un derrame cerebral. Tenía solo 58 años.

El funeral tuvo lugar el 4 de abril de 1855. Además de Georg Bauhofer, el (más tarde) superintendente József Székács, así como el pastor de la comunidad protestante alemana de Pest, Michael Lang, participaron en el funeral. Von Bauhofer hizo una emotiva oración fúnebre, basada en las palabras de la Biblia de los proverbios de Salomón (Prov. 20: 6): "Muchos hombres se jactan de su bondad; pero, ¿quién encuentra uno que sea confiable?".

La palatina fue enterrada en la cripta del castillo de Buda junto a su esposo. La oración de despedida fue dicha por el pastor Michael Lang y el rector de la corte católica Scholz hizo la consagración, mientras que en toda Hungría sonaron las campanas de las iglesias protestantes.

En 1973 las tumbas de la cripta palatina del castillo de Buda fueron allanadas, los ataúdes fueron abiertos a la fuerza y los huesos de María Dorotea y de los demás que descansaban allí se esparcieron por la cripta en busca de joyas. Gracias al compromiso del antropólogo húngaro István Kiszely, los huesos dispersos se pudieron volver a juntar y enterrar debidamente.

Bibliografía 
 Ronald Bacher, Stefan Kováts: Maria Dorothea, Erzherzogin von Österreich, Palatinessa von Ungarn, geborene Prinzessin von Württemberg. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 16, Duncker & Humblot, Berlín 1990, ISBN 3-428-00197-4, S. 193 f. (Digitalizada).
 Manfred Berger: Mari(e)a Dorothea. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 27, Bautz, Nordhausen 2007, ISBN 978-3-88309-393-2, Sp. 899–911.
 Hugh Montgomery-Massingberd (Hrsg.): Burke's Royal Families of the World. Volume 1: Europe & Latin America. Burke's Peerage Ltd., London 1977, ISBN 0-85011-029-7.
 Eberhard Oehler: Maria Dorothea. In Sönke Lorenz (Hrsg.): Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart u. a. 1997, ISBN 3-17-013605-4, S. 348.
 K. Eberhard Oehler: Maria Dorothea von Württemberg. Ein Leben für Ungarn. Franz, Metzingen 2003, ISBN 3-7722-3036-9.
 Károly Vörös: Erzherzog Joseph Anton, Palatin in Ungarn. In: Der pannonische Raum zwischen Beharrung und Fortschritt. = Panonski prostor med tradicijo in napredkom. Verlag für die Technische Universität, Graz 1983 (Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 14, 1982, ).
Constantin von Wurzbach: Habsburg, Maria Dorothea von Württemberg. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band 7, Verlag L. C. Zamarski, Wien 1861, S. 43–46.

Enlaces externos 
 thepeerage.com

Casa de Württemberg
Archiduquesas de Austria por matrimonio
Personas de la Provincia de Silesia